JSON Web Token, um padrão da web
 J. Walter Thompson, uma agência publicitária